Skrabal ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Skrabal (1877–1957), österreichischer Chemiker
 Josef Skrabal (1892–1934), beteiligter als Österreichischen Bürgerkrieg